João Nepomuceno — santo checo patrono da Boêmia
 São João Nepomuceno (navio) — navio da Armada Espanhola do século XVII
 São João Nepomuceno — município brasileiro do Estado de Minas Gerais
 San Juan Nepomuceno (Colômbia) — localidade
 San Juan Nepomuceno (Paraguai) — distrito do departamento de Caazapá

Desambiguações de topônimos